Linaria peut se référer à :
 Linaria, un genre de la famille des Scrophulariaceae, ou des Plantaginaceae selon la classification phylogénétique ;
 Linaria, un genre de passereaux de la famille des Fringillidae.